Патракеевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Патракеевская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Патракеевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.